

Codici 
 KMQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kanazawa di Komatsu (Giappone)
 kmq – codice ISO 639-3 della lingua kwama

Altro 
 kmq – abbreviazione errata di chilometro quadrato la cui forma corretta è km²